Limaysaurus est un genre éteint de dinosaures sauropodes diplodocoïdes de la famille des Rebbachisauridae. Il a vécu au début du Crétacé supérieur dans ce qui est actuellement le nord-ouest de la Patagonie en Argentine. 

Ce taxon ne comprend que l'unique espèce Limaysaurus tessonei, qui avait été initialement placée dans le genre Rebbachisaurus par les paléontologues Jorge Calvo et Leonardo Salgado en 1995.

Étymologie 
Le nom de genre Limaysaurus a été inventé en 2004 par Leonardo Salgado, Alberto Garrido, Sergio Cocca et Juan Cocca. Il fait référence au Río Limay près duquel ses restes fossiles ont été découverts. Le nom d'espèce tessonei honore le découvreur du premier fossile, Lieto Francisco Tessone.

Découverte 
Les premiers restes de Limaysaurus furent découverts en 1988 dans le membre de Puesto Quiroga de la formation géologique de Lohan Cura située au Cerro del León Aguada, dans la province de Neuquén, en Argentine.

Ce spécimen holotype, référencé MUCPv-205, est un squelette partiel incluant la partie arrière du crâne. Un second squelette fragmentaire fut ensuite découvert sur le même site par le célèbre paléontologue argentin José Bonaparte. Du matériel additionnel a également été récolté entre 1995 et 2002 dans ces mêmes dépôts. La datation de ces sédiments, d'abord considérée comme Albien à Cénomanien ou Aptien à Albien, est aujourd'hui placée dans le Cénomanien, à la base du Crétacé supérieur, soit il y a environ entre  et  millions d'années.

Description 

Limaysaurus est un sauropode de taille moyenne. En 2010, Gregory S. Paul estime sa longueur totale à  et sa masse à . Il est caractérisé par des vertèbres dorsales avec de très longues épines neurales.

Classification 
Les inventeurs du genre en 2004 ont placé Limaysaurus dans la famille des Rebbachisauridae, un clade basal diplodocoïdes ; leur analyse cladistique a démontré ses proches affinités avec les genres Rebbachisaurus et Nigersaurus.

Limaysaurus a donné son nom à a sous-famille des Limaysaurinae, créée par A. Whitlock au sein de la famille des Rebbachisauridae.

Le cladogramme suivant des Rebbachisauridae établi par Luis Carballido et ses collègues en 2012, précise la position de Limaysaurus au sein des Rebbachisauridae et Limaysaurinae, en groupe frère avec le genre Cathartesaura :

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Liste des dinosaures
 Sauropode
 Rebbachisauridae

Notes et références

Références 

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Diplodocoidea
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Amérique du Sud
Dinosaure du Groupe de Neuquén
Taxon fossile décrit en 2004